Niemcy:
 Nahe – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg
 Nahe – dopływ Renu
 Nahe – dopływ Schleuse
 Nahe-Glan – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Inne:
 Nahe – region winiarski w Niemczech

Zobacz też:
 Rhein-Nahe